Bjurums socken kan syfta på:

 Bjurums socken, Gudhems härad
 Bjurums socken, Kinne härad